Леонгард — немецкая фамилия.
 Леонгард, Вольфганг (1921—2014) — немецкий политик.
 Леонгард, Карл (1903—1988) — немецкий психиатр.
 Леонгард, Карл Цезарь фон (1779—1862) — немецкий минералог и геолог.
 Леонгард, Сюзанна (1895—1984) — немецкая писательница, мать Вольфганга Леонгарда

См. также 
 Леонгардт, Пауль Саладин (1877—1934) — немецкий шахматист.